Libro Verde – testo pubblicato da Muʿammar Gheddafi in lingua araba nel 1975
Libro verde – documento di riflessione su un tema politico specifico pubblicato dalla Commissione europea
Libro verde (Groene Boekje) – testo di riferimento per la lingua olandese